LX steht für:
 LX (Rapper), deutscher Rapper
 LX, römische Schreibweise der Zahl Sechzig
 LX, Modellserie von Meade Instruments, US-amerikanischer Teleskophersteller
 LX Sport, Teilegruppen für Kettenschaltgetriebe bei Fahrrädern von Shimano
 Chery Exeed LX, chinesisches Automobil
 Lexus LX, japanisches Automobil

Kennzeichen in der Luftfahrt:
 Swiss, Schweizer Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Swiss European Air Lines, Schweizer Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Gibraltar (ICAO-Code)
 Luftfahrzeugkennzeichen von Luxemburg

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Sidcup (für Fahrzeuge aus London)
 Norwegen: Larvik in der Provinz Vestfold

Lx steht für:
 CIWL Typ Lx, Schlafwagentyp der Compagnie Internationale des Wagons-Lits

lx steht für:
 lx, Einheitszeichen für Lux (Einheit)

l'X steht für:
 École polytechnique, französische Elitehochschule in Paris

Siehe auch:
 L10

LX